De Rally van Catalonië 2001, formeel 37º Rallye Catalunya - Costa Brava, was de 37e editie van de Rally van Catalonië en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2001. Het was de 338e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Lloret de Mar.

Verslag 
De eerste heuse afspraak van de kalender op asfalt werd ook het eerste succes voor het tot dan toe geplaagde seizoen van Peugeot. Na anderhalf jaar droogte wist Didier Auriol met een gecalculeerd optreden weer eens een WK-rally te winnen, ook door bijna consequent sneller te zijn dan teamgenoot Gilles Panizzi, die als specialist op verharde ondergrond in plaats van Marcus Grönholm door Peugeot genomineerd werd om punten te scoren voor de constructeur, en met zijn tweede plaats daarmee het maximale puntenaantal binnen loodste voor het team. Tommi Mäkinen verstevigde ondertussen zijn koppositie bij de rijders met een verdienstelijke derde plaats. De rally werd ook gekenmerkt door de intrede van Citroën en hun Xsara WRC. Met rijders Philippe Bugalski en Jesús Puras bewezen ze een sta in de weg te zijn voor de zuster Peugeots en beide hadden de leiding in de wedstrijd enige tijd in handen, waar het niet dat door uiteenlopende technische problemen en opgelegde tijdstraffen een goede klassering uiteindelijk werd uitgesloten.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cat
Rally van Catalonië